Il existe plusieurs Coupes Gordon Bennett :
 la Coupe aéronautique Gordon Bennett,
 la Coupe automobile Gordon Bennett,
 la Coupe d'aviation Gordon Bennett.